Полинский — фамилия.

Известные носители:
 Полинский, Виктор Иванович (1920—2001) — Герой Советского Союза.
 Полинский, Михал Пелка (1785—1848) — доктор философии Виленского университета, писатель.

См. также 
 Пилинский